LifeLock 400' pode ser:
 LifeLock 400 (Kansas), prova realizada no Kansas Speedway, e atualmente conhecida por Price Chopper 400;
 LifeLock 400 (Michigan), prova realizada no Michigan International Speedway.

Desambiguação